Пётр Сергеевич Новиков:
 Новиков, Пётр Сергеевич (1901—1975) — советский математик, академик АН СССР.
 Новиков, Пётр Сергеевич (1910—1978) — Герой Советского Союза.